Jan Gruszczyński (1404–1473) – biskup
 Jan Gruszczyński (1882–1957) – polityk PPR
 Jan Gruszczyński (1913–1944) – polityk, członek II Grupy Inicjatywnej PPR
 Jan Gruszczyński (1925–2009) – poseł